Даніела Гантухова і Агнешка Радванська були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в другому колі їх перемогли Віра Душевіна і Шахар Пеєр.
Марія Кириленко і Надія Петрова виграли титул, у фіналі перемігши пару Сара Еррані і Роберта Вінчі з рахунком 7–6(7–0), 4–6, [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw

Sony Ericsson Open, жінки, парний розряд
Sony Ericsson Open 2012